Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 6. Wahlperiode (1969–1972).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1969 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

In der Klammer steht die Anzahl der Berliner Abgeordneten.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen BundestagesKai-Uwe von Hassel (CDU).

 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Carlo Schmid (SPD) Richard Jaeger (CSU) Hermann Schmitt-Vockenhausen (SPD) Liselotte Funcke (FDP)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionRainer Barzel
 SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner
 FDP-BundestagsfraktionWolfgang Mischnick

Bundesregierung 
 21. Oktober 1969 Willy Brandt wird mit 251:235:5 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet folgende Bundesregierung: Kabinett Brandt I

 27. April 1972 Der Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion, Rainer Barzel über ein konstruktives Misstrauensvotum zum Bundeskanzler zu wählen, wird mit 247:10:3 Stimmen abgelehnt.

 22. September 1972 Der Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, wird mit 233:246:1 Stimmen abgelehnt. Daraufhin löst Bundespräsident Gustav Heinemann den Bundestag vorzeitig auf.

Ausschüsse 
 Der 6. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 6. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 06